Jméno a příjmení Jiří Vaněk nosí následující osoby:

 Jiří Vaněk (scenárista) – scenárista televizních seriálů Comeback ad.
 Jiří Vaněk (sochař) (* 1948)
 Jiří Vaněk (tenista) (* 1978) – český tenista
 Jiří Vaněk (judista) (* 1981) – český judista a reprezentant
 Jiří Vaněk (filosof), doc. PhDr. CSc. – český filosof, estetik